Бадиљо има више значења:

 Бадиљо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Бадиљо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику